Под названием «Космос» запускались спутники связи, научные и военные спутники, прототипы космических кораблей, а также имя «Космос» получали оставшиеся из-за аварий на околоземной орбите межпланетные и лунные зонды. Из-за своей длины список разбит на несколько частей.

Таблица ниже содержит сведения о спутниках с порядковыми номерами от 1001 до 1250, временной промежуток с 4 апреля 1978 года по 5 марта 1981.

Примечания

Ссылки 
 
 

1001
Списки космических аппаратов